Дауни има више значења:
 Дауни
 Дауни (Калифорнија)
 Дауни (Ајдахо)